Mauricio kan som auktorsförkortning betyda:

 Giovanni Nachtigall Mauricio
 hermano Mauricio

Robotskapade auktorsförkortningar